Pallasca (stad), een stad in Peru
Pallasca (provincie), een provincie van Peru
Pallasca (district), een district van Peru